Resultats del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 de la temporada 1991, disputat al circuit urbà de Montecarlo el 12 de maig del 1991.

Resultats de la cursa

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 20. 344

 Volta ràpida: Alain Prost 1' 24. 360 (a la volta 77)

Referències 

 

Monaco
1991